Acromitoides är ett släkte av maneter. Acromitoides ingår i familjen Catostylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungmaneter
Acromitoides